Oreste Osmar Corbatta  (Daireaux, Buenos Aires; 11 de marzo de 1936-La Plata, Buenos Aires; 5 de diciembre de 1991), también conocido como «El Loco», fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de puntero o wing. Es considerado por muchos cronistas e historiadores del fútbol argentino como uno de los mejores punteros derechos de la historia del fútbol argentino, junto con Carlos Peucelle, Mario Boyé, René Houseman y Raúl Bernao.

A lo largo de su trayectoria consiguió importantes logros deportivos tanto con la Selección
Argentina como en dos de los considerados cinco grandes del fútbol argentino, Racing Club de Avellaneda y el Club Atlético Boca Juniors. Con la Selección Argentina fue internacional en numerosas oportunidades y consiguió las Copas América de 1957 y 1959, por entonces llamada "Campeonato Sudamericano de Naciones". Sus logros más importantes a nivel de clubes los consiguió jugando para Racing Club y Boca Juniors, donde conquistó dos títulos de la Primera División de Argentina en cada club.

Sus apodos 

 Cusa: Así fue llamado desde pequeño por su familia y los que lo conocían.
 El loco: por sus jugadas de alto contenido estético e inusitadas, tanto que maravillaban al público. Era tan imprevisible y ocurrente como solo puede serlo un loco.
 El dueño de la raya de cal o simplemente El dueño de la raya, porque era común decir que cuando tomaba la pelota en ese sector era imposible quitársela.
 Jugador de dibujos animados: Un periodista chileno lo llamó así por su manera de jugar.
 El Garrincha argentino: por su comparación con el exjugador brasileño.
 Arlequín: así lo definió Juan José Pizzuti.

Primeros años 

Nacido en Daireaux, Corbatta era de una familia pobre de origen rural y tenía ocho hermanos. Su padre murió cuando era pequeño y al tiempo su madre, Doña Isabel, se mudó a La Plata con sus hijos. Era analfabeto, hecho que lo avergonzaba y entristecía. Se sentía mal cuando sus compañeros comentaban noticias de diarios y revistas en las conversaciones. Cuando llegaba un periodista siempre tomaba un diario y fingía leer. Nunca le gustó hablar demasiado. "Ayer quise ir a comer a la Costanera. Llegué y me fui porque toda la gente me miraba", contó una vez.

Carrera futbolística 

A los 14 años de edad, Corbatta jugaba en las inferiores de Estudiantes de la Plata, pero quedó libre por un esguince de tobillo y en 1953 llega a Juverlandia de Chascomús para jugar la liga platense.

En Racing 
Un racinguista que se dedicaba a buscar jugadores lo vio jugar y en 1955 lo llevó a Racing Club, que le pagó a Juverlandia 14.000 pesos por el pase. En Racing jugó en 195 ocasiones de 1955 a 1962 y marcó 79 goles. Este fue el equipo que le valió su lugar en la selección y fue protagonista de la mejor parte de su carrera futbolística.

Debutó en "La Academia" el sábado 30 de abril de 1955 contra Gimnasia y Esgrima La Plata, de visitante. Racing formó con: Domínguez; Dellacha y García Pérez; Giménez, Cap y Sivo; Corbatta, Barrera, Maschio, Rodríguez y Cigna. "El lobo" ganó 1-0 con gol de Pentrelli. Corbatta hizo su primer gol ante Ferro Carril Oeste en mayo de ese año.

Salió campeón en 1958, marcando 10 goles. La base del equipo campeón fue Negri; Anido (desplazo a Dellacha) y Murúa; De Vicente, Cap y Gianella; Corbatta, Juan Jose Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén.

Con Racing también ganó el Campeonato de Primera División de 1961, cuando "La Academia" formaba con: Negri; Anido y Mesías; Blanco Peano y Sacchi; Corbatta, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén.
Tras despedirse de Racing Club y de la Selección de fútbol de Argentina en 1962, debido a su incipiente alcoholismo. Anunció su retiro prematuro del futbol ese mismo año. De todas formas y con todos sus problemas le sobro talento para seguir jugando en clubes menores hasta 1974.

En Boca 

En 1963, pasó al Boca Juniors, que lo compró por 12 millones de pesos, con los cuales Racing amplió su estadio en Avellaneda y construyó un complejo deportivo.

En Boca jugó en 18 ocasiones y marcó 7 goles de 1963 a 1965. Su debut ante Argentinos Juniors en la cancha de Atlanta fue muy auspicioso, al convertir dos goles de tiro libre, pero no brilló por su estado físico y por sus excesos de alcohol. Su primera formación con Boca fue: Roma; Dos Santos y Heredia; Simeone, Rattín y Orlando; Corbatta, Menéndez, Del Vecchio, Sanfilippo y Alberto Mario González.

En este equipo se recuerda un partido ante Vélez el 19 de mayo de 1963, en el que marcó los únicos 3 goles del partido en el estadio de Boca, el mismo día del debut de Ángel Clemente Rojas. Además, le marcó un gol a Independiente de tiro libre el 14 de julio de 1963 en condición de local.

Ganó los títulos de 1964 y 1965, además formó parte del plantel que perdió la final de la Copa Libertadores 1963 contra Santos.

En Independiente Medellín 
En Independiente Medellín jugó de 1965 a 1969. No se tiene un registro de los goles, pero fue subcampeón en 1966 bajo la conducción de Pacho Hormazábal. En las filas de Independiente Medellín, el destino quiso que se enfrentara a Racing en la Copa Libertadores de 1967, en un partido donde Agustín Cejas le atajó un penal.

Los fieles del Independiente Medellín lo recuerdan con mucho afecto. Muchos hinchas del "Equipo Rojo" recuerdan una goleada 8-3 a Deportes Tolima en la cancha del Tolima el 25 de mayo de 1969, en la que Corbatta le marcó cinco goles al arquero local Silvio Quinteiro.

Pero en esas tierras sufrió el abandono de su mujer, la pérdida de casi todo su dinero y creció su adicción por el alcohol.

De vuelta en Argentina 
Al regresar a la Argentina jugó en equipos de menor categoría de los que antes había jugado. En San Telmo jugó una temporada marcando 10 goles, a 2 del goleador máximo Carlos A. Pandolfi. Debutó frente a All Boys en el año 1970 a los 34 años de edad, marcando un gol de penal en un partido que terminó 2-2. Su último partido en San Telmo fue una derrota por 2-0 contra Ferro Carril Oeste en El Gasómetro de San Lorenzo de Almagro por el campeonato de Primera División B el 6 de diciembre de 1970.

En 1971 jugó en equipos de la Liga Rionegrina y luego en General Roca en Italia Unida (1972) y en Tiro Federal (1973-1974).

Títulos de Club

Estadísticas

En la Selección nacional 

En la Selección jugó de 1956 a 1962, marcando 18 goles en sus 43 presentaciones.

Jugó el Campeonato Panamericano de Fútbol 1956 donde la Selección Argentina salió segundo.
Ganó la Copa América de 1957 de Lima, por entonces llamada Campeonato Sudamericano de Naciones, en un equipo denominado “Los Carasucias”, en una delantera compuesta por: Oreste Corbatta, Humberto Maschio. Antonio Angelillo, Enrique Sívori y Osvaldo Cruz, al ganarle por 3-0 a Brasil. También ganó la de 1959 disputada en Argentina , una suerte de revancha por el fracaso del Mundial 1958 .

Corbatta en el Mundial 1958 
Corbatta fue uno de los pocos que se salvaron de las críticas después del Mundial de 1958, debido a que hizo 3 goles en 3 partidos en esta competencia. El primero lo hizo a los 2 minutos de juego, en la derrota contra Alemania Federal por 1-3. Otro lo hizo en la histórica goleada de Checoslovaquia por 6-1 (único gol argentino) y en la única victoria albiceleste, contra Irlanda del Norte por 3-1.

Palmarés

Como jugador

Campeonatos nacionales

Copas internacionales 

(*) Incluyendo la selección

Premios y honores 
 Integrante de Los 25 Héroes Argentinos, una selección de los 25 mejores jugadores argentinos de todos los tiempos según el diario La Nación.
 Nombramiento de la ex calle Cuyo a Pasaje Corbatta.
 Busto de Bronce en el Salón de la Fama de Racing.

Características futbolísticas 

Según los cronistas de la época no tocaba la pelota, la acariciaba. Creaba jugadas insólitas, se decía que era el dueño de la raya de cal, ya que cuando el agarraba la pelota en ese sector era “casi imposible” pararlo o robarle el balón. Le gustaba arrancar de atrás, tener la pelota, para no aburrirse. Se pegaba el balón a los pies.

Tenía un estilo único muy difícil de igualar. Una gambeta exquisita, engaño para complicar a los rivales, inteligencia para resolver jugadas en un instante, un remate no potente pero de puntería exacta, una habilidad inigualable, casi una efectividad del 100 por ciento en la ejecución de penales o penaltis y la picardía con la que llevó a cabo innumerables anécdotas como arma fundamental.

Corbatta y los penales 
Corbatta era un especialista en penales, tanto que por esos tiempos cuando jugaba en Racing los hinchas de “La Academia” cuando convalidaban un penal gritaban gol. Dicen que la pelota en sus penales entraba para un lado y el arquero siempre iba para el otro.

Corbatta declaró una vez a la revista El Gráfico, para explicar el éxito de sus penaltis:

Sus goles 
Corbatta marcó 122 goles, 79 en primera (72 en Racing y 7 en Boca) y 18 en la Selección. No se lleva un registro de su actuación en el ascenso y en el Independiente Medellín. El mejor gol de su carrera lo anotó el 20 de octubre del 57, en la cancha de Boca, jugando con la selección frente a Chile, por las eliminatorias al Mundial de Suecia. Primero gambeteó a dos rivales, enfrentó al arquero, lo burló, se detuvo, amagó, hizo pasar de largo a otro defensor y volvió a frenar. El público suspiraba. Amagó nuevamente y, al final, colocó el balón junto a un palo, tras dejar sentados a otros dos chilenos. Un golazo increíble. Tanto que la revista estadounidense Life, por entonces tal vez la más prestigiosa del mundo, publicó en su portada por primera y única vez una secuencia de fútbol con la foto de Corbatta.

Su muerte 
Jugó en Cipolletti unos años y luego Don Roberto Aníbal Luquez, un amigo de la ciudad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, lo llevó a jugar al Club Mariano Moreno, brindándole hospedaje y comida junto a toda su familia. En su decadencia, alcoholizado y sin hogar (pese a que se casó cuatro veces), Corbatta vivió sus últimos años en un camerino del estadio de Racing, donde trabajaba en las divisiones inferiores. Murió en la miseria más atroz el 6 de diciembre de 1991, a los 55 años.

El diario La Nación de Buenos Aires tituló “Murió Corbatta, arquitecto de un fútbol que emocionó”, el periodista Jorge Llistosella escribió sobre Corbatta: “no habrá ninguno igual”, mientras Página 12 dijo "La muerte se pasó de la raya".

Un par de años después de su muerte, las autoridades de Racing hicieron un pedido oficial ante las autoridades de la Municipalidad de Avellaneda para que se cambiara el nombre de la calle Cuyo, lindante a la cancha y sobre la cual se encuentra la pensión de Racing, por el de Oreste Omar Corbatta. El pedido fue aceptado y hoy en día los hinchas de La Academia lo recuerdan siempre cuando van al Estadio Presidente Perón.

En 2006,  aniversario de su muerte, se inauguró en el Salón de la Fama una estatua de bronce hecha por Daniel Zimermann.

Otros datos 

 Solamente dos veces Corbatta hizo goles y la Selección perdió, las dos en el Mundial 1958: contra Checoslovaquia y Alemania Federal.
 La Argentina ganó 26 de los 43 partidos que disputó Corbatta, empató 8 y perdió 9.
 Jugó 8 partidos de la Copa Libertadores y convirtió un gol.
 Uruguay fue la Selección que más veces enfrentó: 10.
 Sus 18 goles en la Selección se reparten de esta manera: 4 a Paraguay, 3 a Chile y a Ecuador, 2 a Bolivia y 1 a Uruguay, Colombia, Alemania Federal, Checoslovaquia, Irlanda del Norte y Perú.
 Los 43 partidos que disputó como internacional los hizo con la camiseta de Racing, la segunda mejor marca en esta institución después de los 44 de José Salomón.
 Debutó en la Selección en febrero de 1956 ante Perú (0-0) por el Campeonato Panamericano en México D.F..
 Su primer gol en la Selección lo marcó contra Uruguay, de penal, en un amistoso en la cancha de Boca (2-2).
 De los 9 penales que pateó en el seleccionado albiceleste solo fallo uno ante Chile el 20 de octubre de 1957, el mismo día de su mejor gol.
 Hizo goles en 15 de sus 43 partidos.
 Posee, compartido con Américo Rubén Gallego, el récord de presencias consecutivas en la Selección con 27 (1957-59).
 Con sus 18 goles, está en el 13er lugar de goleadores de la Selección Argentina con Domingo Tarasconi.
 Estuvo a punto de ser el primer argentino en jugar dos Mundiales consecutivos para el Seleccionado, pero se despidió como local en el último amistoso previo al Mundial de Chile en 1962.

Anécdotas 

Algunas de las razones por la cual lo llamaban Loco era por sus andanzas y por su forma de ser. Aquí se citan algunas anécdotas al respecto, algunas de ellas ya citadas en el artículo. 

 A Corbatta solían llamarlo “Orestes Omar” pero en su partida de nacimiento decía: “Oreste Osmar”.
 En el que decían que iba a ser debut, un amistoso con Quilmes, llenó la cancha por todo lo que se decía de él. Y ese día no jugó.
 El 26 de octubre de 1958 Racing visitaba a Estudiantes mientras en la Ciudad del Vaticano elegían al sucesor del Papa Pío XII, que había fallecido el 8 de ese mes. Durante el segundo tiempo, el público empezó a gritar: “La hinchada se estremece, Corbatta Pío XIII”.
 Era el cumpleaños de Rubén Héctor Sosa y Corbatta le dijo “Te voy a dejar dos goles de regalo”. Y parece que hacía lo que quería porque con un par de desbordes por derecha le hizo hacer dos goles a Sosa.
 En un clásico contra Independiente, Alcides Silveira lo estaba persiguiendo por todos lados a Corbatta y no lo dejaba tocar la pelota. Por eso, el Loco se escondía detrás de los policías que estaban al borde de la cancha.
 Cuenta la leyenda que en un partido en Avellaneda contra Rosario Centra fue tal el baile que le dio Corbatta al marcador, que éste cuanto término el partido lo fue a buscar muy nervioso y le dijo “Vos allá en Rosario no salís vivo”.
 Era analfabeto, pero muy difícil era que alguien lo encontrara sin un periódico bajo el brazo.
 A nadie respetaba más que a Pedro Dellacha, su capitán en Racing y en la Selección, quien le enseñó a firmar garabateando su apellido.
 Silvio Quintero debutó el día en que el Tolima recibió la peor goleada como local de toda su historia. Corbatta, jugando entonces para el Medellín, le hizo cinco de los ocho goles que le metieron al Tolima, por tres del local.
 Federico Vairo, notable zaguero de River Plate, cuenta de él:

 Pese a su fama, era incapaz de hablar con una mujer. Por eso, sus compañeros le presentaron a una "amiga de todos". Corbatta se enamoró de ella y fue su mujer durante largo tiempo. Con esa rubia se casó en 1959, se fueron a vivir a Banfield y tuvo una hija. Pero un día regresó de una gira y no encontró nada. Su casa había quedado vacía, sin las arañas, sin los muebles, sin las canillas.
 Corbatta tuvo tres casamientos más y tres hijos (Cristina, Omar Oreste y Liliana).

 Eran famosas sus farras, que lo hacían llegar borracho a los partidos.
 Cuando llegó de Chascomús (Juverlandia lo vendió en 14.000 pesos) era un chico que casi no hablaba, generoso y peleador. Que, cuando lo fueron a buscar, se escapó por los fondos y se lo tuvieron que llevar a la fuerza. Y como nunca le pagaron los 2 mil pesos que les correspondían, ya en Boca, en un amistoso en Chascomús, se fue a la bicicletería del presidente de Juverlandia y empezó a romper todo. "Paré cuando sumé los 2 mil pesos que me debían", explicó.
 Cuando llegó a Racing no llevaba maleta; solo lo que tenía puesto. Y desde entonces comenzaron a llamarlo el Loco.
 Su otro hogar era el Hospital Fiorito, donde de vez en cuando terminaba internado. Desde la cama 129 miró la consagración de Racing en Belo Horizonte por la Supercopa Sudamericana 1988. "Me hubiese gustado estar con los pibes. Perdí lo último que quería hacer".
 Varios hinchas de Boca Juniors e Independiente eran socios de Racing solo para verlo a Corbatta.
 En 1956, en un partido amistoso entre Argentina y Uruguay en Montevideo, comenzó a pasear al duro defensor Pepe Sasía. Otro uruguayo, para bajarle el atrevimiento, le propinó un patadón y lo dejó retorciéndose en el gramado. Entonces, Sasía se acercó, con la apariencia de darle consuelo, y le pegó un puñetazo en la boca. Desde aquel día, a la sonrisa de Corbatta le quedaron faltando dos dientes.
 En una gira previa al Mundial de Suecia, un fotógrafo lo retrató durmiendo sobre un banco del vestuario siete minutos antes de salir a enfrentar a Checoslovaquia.
 Siempre recordaba Tita Mattiussi aquella vez que una de sus mujeres lo invitó a una fiesta. Racing jugaba al otro día contra Independiente. El Loco se escapó de la concentración saltando un portón. A las seis de la mañana, Tita le abrió la puerta y le hizo dar tres baños de agua fría. En el vestuario, le dijo a Belén: "No me pases la pelota que no la veo". Estaba mareado, apenas se podía sostener en pie. "Me desperté, jugué como una bestia e hice dos goles", contó después el Loco.
 En una gira de Boca por Europa, le encargaron a Carmelo Simeone que lo marcara de cerca. El Cholo decía que a su lado Corbatta no tomaba. Hasta que un día se llevó la sorpresa: abajo de la cama había una pila de botellas de cerveza vacías.
 De los cuatro millones que había ganado en Racing, solo le quedaba una casa en Florida. Del pase a Boca, que se había hecho en 1963 en 12 millones, no guardaba ni una moneda. Se refugiaba en algún bar cercano al Hospital Fiorito y dormía en un cuartito debajo de una tribuna, sobre dos cajones viejos. "Vino mi hermana a buscarme, pero no quiero ir a La Plata. A la noche me llevo una revista, miro las fotos, me distraigo un rato y me quedo dormido. Me la gasté toda. Di mucho sin mirar a quién", contaba.
 Durante 1983, mientras Racing le pagó un sueldo equivalente a la cuota de 100 socios y un hotelito en Capital, cerca del Obelisco, siguió adelante. Poco tiempo antes había presentado un cuadro de cirrosis avanzada. Era el principio del fin. "Borracho como una cuba, murió en la ruina total", cuenta Negri. Los hinchas le demostraron su amor. Él se reía, pedía plata para ir a tomar algo y contaba alguna anécdota con la mente perdida.
 "En 1957 jugué en Independiente y de cinco penales atajé cuatro. Uno a Omar Oreste Corbatta. El partido estaba empatado, le agarré la pierna a él y fue penal. En una revista había dicho que iba a hacer un gol, tomó la pelota y la besó mirando a la hinchada de Racing. Vino corriendo y yo amagué para un lado, me tiré para otro y la atajé. Entonces le dije que le diera un besito a la pelota y me insultó de la bronca que tenía", evoca Julio Cossi.
 Corbatta era un futbolista imprevisible, buena prueba de ello es la jugada que realizó una tarde en la cancha de Chacarita Juniors, con la pelota en su poder, realizó un curioso slalom en el que regateó a adversarios desde la línea del campo rival hasta su propia área. Corbatta pisó el balón, giró y comenzó a eludir nuevamente a los jugadores de Chacarita logrando salir de esa situación tan peligrosa y enarbolando una nueva situación de ataque tras pasarle la pelota a Maschio.
 Cuando llegó a cambiarse al vestuario por primera vez Cárdenas se sentó al lado de Oreste. Éste, entonces, este le preguntó "¿Vos sos el santiageño Cárdenas?" "Sí," le respondió con timidez, "soy yo". Entonces Oreste le dijo “Desde ahora te van a decir el Chango Cárdenas”.
 En una ocasión en la cancha de Ferro Carril Oeste se recostó contra la raya, no tenía ganas de jugar y estaba enojado. Un fotógrafo que había ido para sacarle una foto haciendo un gol le dijo: “Dale Corbatta, jugá que te sacó una foto”. Corbatta dijo: “Si me la sacás, juego”. Al rato tomó la pelota, se sacó tres rivales de encima e hizo un golazo. Corbatta fue hacia el fotógrafo y le dijo: “¿Sacaste la foto?”, a lo que el hombre respondió: “No, recién prepare el rollo”. Corbatta lo insultó, se quedó de vuelta contra la raya y no la tocó más por el resto del partido.
 El 9 de julio de 1963 Boca fue a jugar un amistoso de fecha patria a Río Cuarto. Su rival era Atenas de esta ciudad. Corbatta hizo un gol de penal para Boca. La imagen inolvidable fue la de Don Calixto, el peluquero del barrio, con una cartulina blanca y letras grandes escritas con tiza de grasa negra que decía “Corbata, muchas gracias”. Calixto era uno de los más reconocidos hinchas de Racing. Oreste Corbata vio el cartel y se arrimó al alambre para saludar al viejito que no podía creer lo que pasaba.
 Corbatta era vago para entrenar y llegaba sobre la hora a los partidos, entonces no lo ponían, pero El Loco sabía que la gente lo quería y entonces la hinchada empezaba a cantar que querían que juegue Corbatta y “El Garrincha Argentino” entraba a jugar.
 En Neuquén, el 27 de noviembre de 1972, Confluencia jugaba un amistoso contra Italia Unida de Río Negro, en una perdida y polvorienta cancha. Un partido de escasa trascendencia, con muy poco público, con una pobre exhibición de fútbol. Fue penoso. Hacía un año que Oreste Osmar Corbatta jugaba en Italia Unida. Le había parecido mejor esconderse en General Roca. Allí apenas conocían su fama. De entrada divirtió con su arte, pero después vino el derrumbe, hasta ser motivo de burla. Aquella tarde, lo insultaron como de costumbre, y Corbatta respondió. La barra se le fue encima. Corbatta terminó en el hospital, sus compañeros le habían salvado la vida.
 El plantel del Mundial 1958 estaba integrado, entre otros, por Amadeo Carrizo y el Loco Corbatta. Carrizo le decía al Loco que él era capaz de atajarle varios penales, mientras que “El Dueño de la Raya” decía que era imposible. Acordaron ejecutar 50 penales: si Amadeo atajaba diez era el ganador, de lo contrario lo sería Omar. El día del enfrentamiento fue esperado por todos, y después de un entrenamiento Corbatta y Amadeo se encontraron en un arco de la cancha de entrenamiento. Todo el plantel e incluso el cuerpo técnico actuaba como público. Finalmente, Corbatta convirtió 49 goles y estrelló el penal restante contra el palo. Se retiró victorioso y fue el padre de todas las cargadas contra Carrizo.

Referencias

Bibliografía 
 Breve Historia de la Academia - Germán Domingo Ed.S.R (1999) ISBN 950-564-049-8
 Racing 100 años – Clarín Deportivo (2003) ISBN 950-782-323-9
 90 años de una Pasión llamada Independiente Medellín - El Colombiano (2003)

Enlaces externos 

 Único gol de Corbatta en YouTube
 Información de Corbatta
 Entrevista de 1970 a Corbatta
 Copa Mustang El Colombiano

Deroenses
Delanteros interiores de fútbol
Futbolistas de la provincia de Buenos Aires
Futbolistas de Argentina en la Copa Mundial de 1958
Futbolistas del Racing Club en los años 1950
Futbolistas del Racing Club en los años 1960
Futbolistas del Boca Juniors en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético San Telmo
Futbolistas del Deportivo Independiente Medellín